Maasstraat (Amsterdam)
Maasstraat (Nijverdal)
Maasstraat (Utrecht)
 Maasstraat (Venlo)